Maschwitz puede referirse a:
 Ingeniero Maschwitz, o simplemente: Maschwitz, una localidad argentina del partido de Escobar, de la provincia de Buenos Aires.
 Estación Ingeniero Maschwitz, una estación ferroviaria ubicada en la localidad homónima
 el Ramal Ingeniero Maschwitz - Dique Luján, un ramal secundario perteneciente al Ferrocarril General Bartolomé Mitre.
 Apellido
 Friedrich Rudolf Emil Maschwitz
 ,  (1838, Hamburgo – 1909, Buenos Aires), un director de banco argentino-alemán.
 Carlos Maschwitz (1862, Buenos Aires – 1910, Francia), un ingeniero argentino..
 (Albert) Eric Maschwitz (1901, Birmingham – 1969), un actor, escritor, locutor, y radiodifusión inglés, descendiente de una tradicional familia alemana.